А́ктово () — село в Вознесенском районе Николаевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 631 человек. Почтовый индекс — 56537. Телефонный код — 5431. Занимает площадь 1,221 км².

В северо-восточной части Вознесенского района расположено село Актово на правом берегу реки Мертвовод, граничащее с селом Петропавловка Братского района. Река протекает через Актовский каньон в центре которого и расположено это небольшое село.

Село знаменито благодаря каньону, который является ландшафтным заповедником и охраняется государством, о чём свидетельствует информационное табло на смотровой площадке каньона у села.

Местный совет 
56535, Николаевская обл., Вознесенский р-н, с. Трикраты, пл. Независимости

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Актово на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Вознесенского района (Николаевская область)